Stati Uniti d'America
 Lewistown – capoluogo della Contea di Fulton, Illinois
 Lewistown – città della Contea di Lewis, Missouri
 Lewistown – città della Contea di Fergus, Montana
 Lewistown – census-designated place della Contea di Logan, Ohio
 Lewistown – borough della Contea di Mifflin, Pennsylvania